Ch’ien Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qian Jiang (vattendrag i Kina, Sichuan), 
 Qian Jiang (vattendrag i Kina, Guangxi), 
 Hongshui He (vattendrag i Kina, lat 23,80, long 109,53), 

Robotskapade Kinaförgreningar